Dorking steht für:

 Dorking (Surrey), Stadt in England
 Dorking (Huhn), Haushuhnrasse

Siehe auch:
 Liste der Bischöfe von Dorking, bischöfliche Titelträger der Church of England der Diözese von Guildford